Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den National Bank Open 2021 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP Tour Masters 1000 qualifizierten sich sechs Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 24 Spieler an der Qualifikation teil, die am 7. und 8. August 2021 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers (englisch)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF)

ATP Tour 2021
Tennisturnier in Toronto